Puchar Islandii w piłce siatkowej mężczyzn 2019/2020 (oficjalnie Kjörísbikar karla 2019/2020) – 46. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Islandii organizowany przez Islandzki Związek Piłki Siatkowej (Blaksamband Íslands). Zainaugurowany został 29 października 2019 roku. W walce o Puchar Islandii brały udział kluby z Mizunodeild, 1. deild i 2. deild.

Rozgrywki składały się z dwóch rund wstępnych i turnieju finałowego, w ramach którego miały być rozegrane półfinały i finał. W rundach wstępnych rywalizowały drużyny z niższych klas rozgrywkowych od Mizunodeild. Drużyny z Mizunodeild dołączyły w ćwierćfinałach.

Turniej finałowy miał odbyć się w dniach 14-15 marca 2020 roku w Íþróttahúsið Digranes w Kópavogurze. 13 marca 2020 roku ze względu na szerzenie się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 postanowiono przesunąć turniej finałowy na inny termin. 3 kwietnia 2020 roku zarząd Islandzkiego Związku Piłki Siatkowej podjął decyzję o zakończeniu rozgrywek bez wyłonienia zdobywcy Pucharu.

System rozgrywek 
Puchar Islandii w sezonie 2019/2020 składa się z dwóch rund wstępnych, ćwierćfinałów oraz turnieju finałowego.

W 1. rundzie uczestniczą drużyny z lig niższych niż drugi poziom rozgrywkowy. W 2. rundzie do zwycięzców 1. rundy dołączają z drugiego poziomu rozgrywkowego, tj. 1. deild. Od ćwierćfinałów w rozgrywkach uczestniczą drużyny z Mizunodeild.

Zwycięzcy ćwierćfinałów uzyskują awans do turnieju finałowego, w ramach którego rozgrywane są półfinały i finał. Nie odbywa się mecz o 3. miejsce.

We wszystkich rundach w parach odbywa się jeden mecz decydujący o awansie.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

1. runda

2. runda

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Islandii w piłce siatkowej mężczyzn
2019 w Islandii
2020 w Islandii
2019 w piłce siatkowej
2020 w piłce siatkowej